Muzyka
 Friends – singel Aury Dione
 Friends – singel Justina Biebera i BloodPop
 Friends – singel Marshmello i Anne-Marie
 Friends – album zespołu The Easybeats
 Friends – album Sly & Robbie
 Friends – album zespołu White Lies
 Friends – ścieżka dźwiękowa brytyjskiego kompozytora Eltona Johna
 FRIENDS – minialbum zespołu B’z

 Zobacz też
 Przyjaciele (ujednoznacznienie)

pt:Friends (desambiguação)